Константин Людвигович Вржосек (1883 — 1920) — полковник 134-го пехотного Феодосийского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Православный. Из дворян. Среднее образование получил в Екатеринославском реальном училище.

В 1908 году окончил Одесское пехотное юнкерское училище, откуда выпущен был подпоручиком во 2-й Новогеоргиевский крепостной пехотный полк. 22 января 1910 года переведен в 134-й пехотный Феодосийский полк. Произведен в поручики 14 июня 1912 года.

В Первую мировую войну вступил в рядах названного полка. Был командиром 8-й роты с 10 августа 1915 года. Произведен в штабс-капитаны 18 декабря 1915 года «за отличия в делах против неприятеля» Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в капитаны 25 декабря 1916 года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России. Участвовал в Екатеринославском походе на соединение с Добровольческой армией, во ВСЮР и Русской армии — в рядах Феодосийского пехотного полка. 13 июня 1920 года произведен в подполковники с переименованием в полковники. При эвакуации Русской армии остался в Крыму. 20 ноября 1920 года приговорен к ВМН тройкой особой фронтовой комиссии, а 24 ноября расстрелян в Симферополе.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 29.04.1915)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 26.02.1916)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 2.08.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ПАФ 4.04.1917)

Примечания

Источники 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква В.

Выпускники Екатеринославского реального училища
Выпускники Одесского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году
Жертвы красного террора